Schlager der Woche steht für:
 Schlager der Woche (RIAS), von 1947 bis 1985 produzierte Hörfunksendung des RIAS
 Schlager der Woche, ehemaliger Titel der Bayern 3 Chartshow, seit 1981 produzierte Hörfunksendung von Bayern 3
 Schlager der Woche (Film), Dokumentarfilm des DFF von 1962